André Raison (1645-1719), Frans organist en componist
Théodore Raison (1869-1937), Belgisch architect